Die Gold Coast Sevens 2013 waren die elfte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 12. und 13. Oktober statt. Im Finale gewann Neuseeland 40:19 gegen Australien und gewann das Turnier damit zum zweiten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den Gold Coast Sevens 2013 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Gold Coast Sevens 2013 auf rugby7.com
 Gold Coast Sevens 2013 auf worldrugby.org

Rugby 2013
Sportveranstaltung in Gold Coast (Australien)